Авеллан, Карола (1853—1930) — финская актриса, театральный педагог.
 Авелан, Фёдор Карлович (1839—1916) — российский военно-морской и государственный деятель, генерал-адъютант, полный адмирал, управляющий Морским министерством.

См. также